Rhetius ist der Familienname von:
 Jeremias Rhetius (1631–1681), deutscher Mediziner (in Arnstadt)
 Johann Friedrich Rhetius, eine Namensform von Johann Rhetz